Галерея «Белка и Стрелка» — некоммерческая галерея современного искусства, созданная в 2005 году в Санкт-Петербурге художниками Виталием Пушницким и Дмитрием Пиликиным.

О галерее 
«Белка & Стрелка» представляет собой галерейно-выставочный проект петербургских художников Виталия Пушницкого и Дмитрия Пиликина, созданный ими в июле 2005 года. Проект придерживается стратегии «artists running spaces» и явочным порядком захватывает пустующие городские пространства для целей искусства. Галерея оккупировала чердак старого петербургского восьмиэтажного 1856 года постройки дома в центре города, на углу Фонтанки и Вознесенкого проспекта. Художники просто вычистили от хлама обитель бомжей и установили на входе железную дверь.

Выставка галереи «Сделано в СССР — после СССР» (2007, куратор Марина Колдобская), имела большой успех и в 2011 году также экспонировалась в Самарском  «Арт-центре».

Избранные выставки 
 2009 — «Из жизни олигархо-опарышей». Ирина Дудина.
 2007 — «Сделано в СССР — после СССР». Валерий Айзенберг, Петр Белый, Ольга Флоренская и др.
 2007 — «Новая живопись. Нора барсука». Пётр Швецов.
 2007 — «X-PAN». Серж Головач.
 2007 — «Инсталляция 37». Владимир Лило.
 2006 — «Ненужный Алфавит». Пётр Белый.
 2006 — «ДРАММАМАСКАРАД». Лиза Морозова.
 2006 — «Без слов». Марина Колдобская.
 2006 — «Новый Эрмитаж». Владимир Козин.
 2005 — «Белка и Стрелка». Виталий Пушницкий, Дмитрий Пиликин, Вера Светлова.

Ссылки 
 Галерея «Белка и Стрелка» на сайте peterburg2.ru

Источники 

Галереи Санкт-Петербурга
Галереи современного искусства
Появились в 2005 году в России
2005 год в Санкт-Петербурге